Miejscowości w Anglii
 Ware – miejscowość w hrabstwie Devon
 Ware – miasto w hrabstwie Hertfordshire
 Ware – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

Toponimy w Stanach Zjednoczonych
 Ware – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Ware – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 Ware (ang. Ware Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampshire
 hrabstwo Ware (ang. Ware County) – w stanie Georgia